

Toponymes 
 Château-Thébaud, commune de l'Ouest de la France
 Square Jean-Thébaud, voie du  de Paris
 Thebaud, champ gazier du Sable Offshore Energy Project au Canada

Personnalité désignée par ce nom 
 Thébaud, un évêque de Rennes vers 990

Patronymes 

 Anne Thébaud (1946-2007), écrivaine et critique française, publiée chez Nadeau et écrivant dans La Quinzaine littéraire ;
 Annie Thébaud-Mony, sociologue française ;
  (1807-1885), éducateur franco-américain ;
 François Thébaud, journaliste sportif français ;
 Françoise Thébaud, historienne française ;
 Jean Thébaud de Kergorlay, fondateur de la famille de Kergorlay ;
 , ambassadeur français ;
 Philippe Thébaud, paysagiste et urbaniste français ;
  (1934-2004), artiste haîtien ;
 , doyen de Wells de 1381 à 1389.

Thebaud (New York) 

  (1798-1884), marchand américain ;
  (1772-1811), marchand américain ;
  (1890-1980), vice amiral américain ;
  (1859-1939), constructeur de la  ;
 ,  commission house à New York City, USA.

Homonymie de patronyme
Patronyme français